Америка може да се отнася за:
 Северна Америка, континент в западното и в северното полукълбо
 Южна Америка, континент разположен в западното и почти изцяло в южното полукълбо
 общо за двата континента – „Америките“, „двете Америки“
 Латинска Америка - Южна и частта от Северна Америка, в които се говорят романски езици (испански и португалски)
 Съединени американски щати, държава в Северна Америка
 Америка (град), в Аржентина